Какаватал има више значења:

 Какаватал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какаватал (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какаватал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какаватал (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Какаватал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Какаватал (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Какаватал, Сентро Акуикола (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику